Максимино Риос има више значења:

 Максимино Риос (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Максимино Риос (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику